Berneuil puede referirse a: 

 Berneuil, comuna francesa en Charente.
 Berneuil, comuna francesa en Charente Marítimo.
 Berneuil, comuna francesa en Somme.
 Berneuil, comuna francesa en Alto Vienne.